Proppo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Proppo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Proppo, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar